Andreas Hagemann ist der Name folgender Personen:

*